Преамбула — вводная или вступительная часть правового акта.
 Преамбула — понятие, используемое в системах связи и коммуникации. Так, в системах Ethernet и Ethernet II преамбула является передовой частью пакета (кадра). Поле преамбулы занимает 8 байт и состоит из 1-байтной последовательности 10101011, которая указывает на начало кадра (пакета), и семи байтов, в которых чередуются 1 и 0 (каждый байт — последовательность вида: 10101010). Они служат для синхронизации приёмного терминала. Преамбула обеспечивает синхронизацию приёмника и услуги по разграничению кадров.
 Преамбула — старое название прелюдии.